Krzysztof Dariusz Kowalski – polski profesor nauk fizycznych, specjalizujący się w fizyce teoretycznej
 Krzysztof Józef Kowalski – polski profesor nauk technicznych, specjalizujący się we włókienniczej inżynierii mechanicznej
 Krzysztof Maciej Kowalski – polski historyk, profesor

Przypisy